На́зия:
 Назия — женское имя.
 Назия — топоним в Кировском районе Ленинградской области России:
 Назия — деревня, Приладожское городское поселение.
 Назия — посёлок при станции, Путиловское сельское поселение.
 Назия — посёлок городского типа, Назиевское городское поселение.
 Назия — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Назия — река, впадающая в Ладожское озеро.

См. также 
 Нязя